Ein Ausstrich bezeichnet:

 Ausbiss, in der Bergmannssprache die Schnittfläche einer Lagerstätte mit der Oberfläche des Anstehenden
 Ausbiss (Geologie), die Schnittfläche oder -linie einer geologischen Struktur mit der Oberfläche des Anstehenden
 Ausstrich (Mikrobiologie), eine Methode zur Vereinzelung von Mikroorganismen auf einem festen Nährboden